

Eletrônica e informática 
 Dispositivo de saída — que exibem dados e informações processadas pelo computador
 Entrada/saída — indicativo de entrada e saída de dados num sistema informático
 Múltiplas entradas e múltiplas saídas

Geografia 
 Saïda — cidade da Argélia
 Saïda (província) — na Argélia
 Sídon — cidade do Líbano cujo nome em árabe é 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências